Красный Колодец — название населённых пунктов в России:

 Красный Колодец — посёлок в Брасовском районе Брянской области.
 Красный Колодец — посёлок в Пронском районе Рязанской области.